Рольдан () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:
 Рольдан, Алекс (род. 1996) — американский футболист, полузащитник.
 Рольдан, Амадео (1900—1939) — кубинский композитор, скрипач, дирижёр и педагог.
 Рольдан, Антонио (род. 1946) — мексиканский боксёр, олимпийский чемпион 1968 года.
 Рольдан, Вильмар (род. 1980) — колумбийский футбольный арбитр. Арбитр ФИФА с 2008 года.
 Рольдан, Кристиан (род. 1995) — американский футболист, полузащитник.
 Рольдан, Хорхе (род. 1940) — гватемальский футболист, футбольный тренер.

Составные фамилии 
 Рольдан Ибаньес, Луис (1943—2022) — испанский государственный деятель, глава Гражданской гвардии Испании.
 Рольдан Тапия, Мария дель Пилар (род. 1939) — мексиканская фехтовальщица, призёр Олимпийских игр.
 Перес Рольдан, Гильермо (род. 1969) — аргентинский теннисист и теннисный тренер.